La valle delle bambole (Valley of the Dolls) – romanzo di Jacqueline Susann del 1966
 La valle delle bambole (Valley of the Dolls) – film del 1967 diretto da Mark Robson
 Valley of the Dolls – album dei Generation X del 1979
 Hollywood - La valle delle bambole (Valley of the Dolls) – serie televisiva statunitense del 1994